Лох:

 Лох () — род деревьев и кустарников.
 Лох — самец сёмги в брачный период.
 Лох — жаргонное выражение, обозначающее потенциальную жертву мошенника, человека-простака, позволяющего себя обмануть.
 Лох, или лохос — подразделение пехотинцев в античных армиях.

Персоналии
 Лох, Ганс (1898—1960) — министр финансов ГДР.
 Лох, Феликс (род. 1989) — немецкий спортсмен-саночник, трёхкратный олимпийский чемпион.

География
 Лох — село в Новобурасском районе Саратовской области.
 Лох (, в Ирландии иногда ) — пресное озеро или морской залив в Ирландии и Шотландии:
 Лох-Линне
 Лох-Ломонд
 Лох-Ней
 Лох-Несс

ЛОХ
 ЛОХ — лодочная объёмная химическая система пожаротушения.
 ЛОХ — лесоохотничье хозяйство, вид охотничьих угодий.

См. также 
 Лох — победитель воды
 
 Лохов

Примечания